Guillaume de Croÿ ist der Name folgender Personen:

 Guillaume I. de Croÿ († ~1384), Baron von Airaines
 Guillaume II. de Croÿ (1458–1521), Graf von Beaumont, Markgraf von Aarschot, Herzog von Soria und Archi
 Guillaume III. de Croÿ (1498–1521), Kardinal, Bischof von Cambrai und Apostolischer Administrator
 Guillaume de Croy, Ritter von Chièvres (1458–1521), Erzieher und Ratgeber von Kaiser Karl V.